Fart steht für:

 Johann Fart (um 1420–1491), deutscher Ordenspriester und Abt der Abtei Laach

FART steht als Abkürzung für:
 Ferrovie autolinee regionali ticinesi, Bahngesellschaft im Kanton Tessin

Abkürzung